MilGeo steht für:
 Militärgeographie, geographische Wissenschaft für militärische Zwecke verwertet

Als dienstliche Abkürzung für Militärisches Geowesen:
 Geoinformationswesen der Bundeswehr
 Geoinformationswesen des Bundesheeres

Siehe auch:
 Amt für Militärisches Geowesen, 1985–2003 zentrales Amt der Fachgebiete des Militärischen Geowesens 

MILGEO